Het WTA-tennistoernooi van New Haven (officieel Oracle Challenger Series) van 2019 vond plaats van maandag 2 tot en met zondag 8 september 2019 in de Amerikaanse plaats New Haven. Het was de 22e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Het was voor het eerst dat het toernooi in de categorie Challenger werd georganiseerd – het ontrolde zich tijdens de tweede speelweek van het US Open.

De Russin Anna Blinkova won zowel de enkel- als de dubbelspeltitel. De Amerikaanse Usue Maitane Arconada was in beide finales haar (verliezend) tegenstandster.

Enkelspel 
Titelhoudster Aryna Sabalenka was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Russin Margarita Gasparjan kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde. Tijdens haar openingspartij in de tweede ronde moest zij al na zes games de handdoek in de ring gooien, wegens een hamstringblessure.

Het zevende reekshoofd, Anna Blinkova uit Rusland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de onge­plaatste Amerikaanse Usue Maitane Arconada in twee sets. Blinkova wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 24.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Rosalie van der Hoek mocht als alternate aan het toernooi meedoen, als vervanger voor het achtste reekshoofd Laura Siegemund. Als gevolg van die positie in het speelschema kreeg Van der Hoek een vrijstelling voor de eerste ronde – zij verloor evenwel haar openingspartij in de tweede ronde van Russin Varvara Flink.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Titelhoudsters Andrea Sestini-Hlaváčková en Barbora Strýcová hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Eri Hozumi en Makoto Ninomiya uit Japan, kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde – zij verloren meteen hun openingspartij in de tweede ronde.

Het als tweede geplaatste duo Oksana Kalasjnikova en Anna Blinkova won het toer­nooi. In de op zaterdag 7 september gespeelde finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Amerikaanse koppel Usue Maitane Arconada en Jamie Loeb in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Georgische Kalasjnikova had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Russin Blinkova een.

De Nederlandse Rosalie van der Hoek speelde samen met Vladica Babić uit Montenegro – zij strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

New Haven 2019
New Haven